El borato de sodio es un término general que puede referirse a cualquier sal sódica de boro, entre las que destacan:
 Borax, Na2[B4O5(OH)4]·8H2O o Na2B4O7·10H2O
 Metaborato de sodio, NaBO2
 Perborato de sodio, NaBO3
 Ortoborato trisódico, Na3BO3
 Octaborato disódico, Na2B8O13

Compuestos de sodio
Boratos